Stickney kan syfta på:

 Stickney, England – en ort och civil parish i Lincolnshire, England
 Stickney, Illinois – en ort i Cook County, Illinois, USA
 Stickney, Kansas – en ort i Kansas, USA
 Stickney (krater) – en nedslagskratern på planeten Mars måne Phobos
 Stickney, Missouri – en ort i Missouri, USA
 Stickney, Pennsylvania – en ort i Pennsylvania, USA
 Stickney, South Dakota – en ort i South Dakota, USA
 Stickney, West Virginia – en ort i West Virginia, USA
 William W. Stickney – var en amerikansk republikansk politiker